

Кларксдейл — місто, штат Міссісіпі
 Кларксдейл — місто, штат Міссурі